Mužská dvouhra Citi Open 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl Australan Nick Kyrgios, kterého v prvním kole vyřadil pozdější finalista Američan Mackenzie McDonald.

Vítězem se stal pátý nasazený Ital Jannik Sinner, jenž ve finále zdolal za 2.53 hodiny nenasazeného Američana figurujícího až na 107. místě hodnocení Mackenzie McDonalda po třísetovém průběhu 7–5, 4–6 a 7–5. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Great Ocean Road Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první v kategorii ATP Tour 500. V 19 letech se stal nejmladší hráčem, který dokázal ovládnout takový turnaj a vůbec jako první teenager. Bodový zisk mu zajistil v novém vydání žebříčku vylepšení jeho dosavadního nejlepšího umístění, když o dvě příčky překonal 17. místo z půlky května.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Tour 2021
Citi Open
Tenis v USA v roce 2021